Аньєллі () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Джованні Аньєллі (1921—2003) — італійський підприємець
 Джованні Аньєллі (1866—1945) — італійський підприємець та політик
 Сюзанна Аньєллі — італійська політична діячка та дипломат
 Андреа Аньєллі (1975) — італійський бізнесмен, член ради директорів компаній Exor і FIAT, президент Ювентуса